Die Abkürzung QBA steht für:
 Quebecair, ehemalige kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Die Abkürzung QbA oder Q.b.A. steht für:
 Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete

Abkürzung